Смысло́в — русская фамилия.

Известные носители 

 Смыслов, Анатолий Степанович (1943—2009) — контр-адмирал.
 Смыслов, Андрей Николаевич (1963—1985) — участник Афганской войны.
 
 Смыслов, Валентин Иванович (1928—2004) — советский судостроитель и государственный деятель, первый заместитель председателя Госплана СССР (1985—1991).
 Смыслов, Василий Васильевич (1921—2010) — советский и российский шахматист.
 Смыслов, Денис Александрович (род. 1979) — российский трековый велогонщик.
 Смыслов, Иван Михайлович (1895—1981) — советский композитор-песенник.
 Смыслов, Олег Сергеевич (род. 1968) — российский писатель, фолк-историк.
 Смыслов, Пётр Михайлович (1827—1891) — русский астроном и геодезист.

 Смыслова, Нина Николаевна (1921—2010) — советская спортсменка (конный спорт).

См. также 
 Смысловский